El término coronal es un adjetivo que hace referencia:

 a aquella estructura relativa a la corona de la cabeza o a cualquier corona.
 al punto de la sutura coronal (T.A.: sutura coronalis) situado en el extremo del diámetro frontal máximo;
 a los planos coronales (T.A.: plana frontalia; plana coronalia), uno de los tres principales tipos de planos que se usan para la orientación de estructuras anatómicas;
 a la corona o corona anatómica (T.A.: corona dentis), parte del diente que abarca desde su cuello dentario hasta su borde incisal o cara oclusa; es la porción del diente cubierta por esmalte, permanece durante toda la vida del diente y puede identificarse incluso en dientes extraídos;
 a la corona clínica (T.A.: corona clinica), la parte de la corona anatómica del diente que va desde la parte incisal —superficie oclusal— hasta la zona gingival —adherencia epitelial—, es decir, que no está recubierta por la encía; es, por tanto, su parte visible. También se conoce como corona funcional, ya que es la porción del diente que funciona como corona; en un diente en erupción, la corona clínica será más pequeña que la corona anatómica, mientras que en un diente con recesión periodontal, será mayor.

Referencias 

Anatomía humana